Григорий Давидович Пласков — советский военный, государственный и политический деятель, гвардии генерал-лейтенант артиллерии.

Биография 
Родился в 1898 году в Минске. В 1911 году окончил 4 класса еврейской школы, работал на заводе слесарем. 

С 1917 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1917—1956 гг. — участник Гражданской войны, красный командир, командующий артиллерийскими подразделениями, командир артиллерийского полка, начальник артиллерии дивизии и корпуса, участник Великой Отечественной войны, командующий артиллерии армий, командующий артиллерии 2-й гвардейской танковой армии, заместитель командующего артиллерией военного округа, начальник военной кафедры Московского института цветных металлов и золота.

В 1932 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1938 году в особой группе окончил Военную академию химзащиты.

Участник ВОВ. В 1942 году -   командующий артиллерией 10-ой армии (командующий -  генерал-лейтенант Ф.И. Голиков). 

Маршал Казаков В.И.:

"В районе Сухиничей мы встретились с командующим 10-й армии генерал-лейтенантом Ф. И. Голиковым и командующим артиллерией армии генерал-майором артиллерии Г. Д. Пласковым. Это была моя первая встреча с Пласковым. Впоследствии нам довелось долго воевать вместе, и у меня было много случаев убедиться в подлинном героизме этого человека. Г. Д. Пласков хорошо знал свой участок, артиллерию армии и многое уже сделал для подготовки операции. ... Заботами Г. Д. Пласкова и его начальника штаба полковника И. В. Плошкина артиллерийская подготовка была уже тщательно спланирована. Достаточно имелось и боеприпасов. Словом, все было подготовлено для нанесения мощного артиллерийского удара. И вдруг мы столкнулись с неожиданностью. Несмотря на то что артиллерийская подготовка проводилась четко, пехота не имела успеха. Генерал Пласков тяжело переживал неудачу и поделился со мной своими мыслями. Его мнение совпало с моим. Дело в том, что накануне наступления выпало много снегу".

6 мая 1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза, однако награждён не был, 17 раз был отмечен в приказах Верховного Главнокомандующего.

Автор книги «Под грохот канонады» (М.: Воениздат, 1969. — 352 с.). Член КПСС.

Умер в Москве в 1972 году. Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Ссылки 
 
Казаков В. И. На переломе. — М.: Воениздат, 1962.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Генерал-лейтенанты (СССР)
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Преподаватели Государственного университета цветных металлов и золота
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники ВАХЗ
Выпускники Военной академии Генерального штаба